Jan Stastny ist der Name folgender Personen:
Jan Šťastný (* 1970), tschechischer Wildwasser-Kanut
Yan Stastny (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler